Un Pomba (RDC) est un jeune des rues de Kinshasa, souvent assimilé à un délinquant, qui pratique les arts martiaux. Par extension, Un Pomba est aussi toute personne qui extorque les biens ou l'argent des passants, confondus quelques fois aux dévastateurs qui perturbent l'ordre public. Généralement, ils se tiennent dans les coins de rue ou des couloirs de Kinshasa. Il devient aussi un titre de toutes ces genres de personnes qui s'imposent dans un domaine ou une situation.
Exemple: Pomba Bengazi, Pomba Leader, etc.

Hydronyme 
 Le Rio Pomba est une rivière qui coule au Brésil